Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Szelągowska – polska prezenterka telewizyjna
 Maria Szelągowska – polska inżynier chemik, żołnierz AK